Águeda – miasto i gmina w Portugalii
 Águeda – rzeka w Hiszpanii i Portugalii, dopływ Duero
 Águeda – rzeka w Portugalii, dopływ Vougi